Los solenocéridos (Solenoceridae), denominados comúnmente langostinos o gambones, es una familia de crustáceos decápodos nadadores que contiene varias especies comestibles y muy comercializadas.

Taxonomía 

Esta familia fue descrita originalmente en el año 1891 por el zoólogo escocés James Wood-Mason.

 Géneros que la componen
Solenoceridae está integrada por 89 taxones en 9 géneros:
 Cryptopenaeus De Freitas, 1979  
 Gordonella Tirmizi, 1960    
 Hadropenaeus Pérez Farfante, 1977  
 Haliporoides Stebbing, 1914    
 Haliporus Bate, 1881    
 Hymenopenaeus Smith, 1882    
 Mesopenaeus Pérez Farfante, 1977   
 Pleoticus Bate, 1888    
 Solenocera Lucas, 1849

Referencias

Enlaces externos  
 

Marisco